Сорокин може да се отнася за:

 Владимир Сорокин – руски драматург, сценарист и писател (р.1955)
 Евграф Семьонович Сорокин – руски художник и педагог (1821 – 1892)
 Николай Евгеневич Сорокин – съветски руски театрален и киноактьор (1952 – 2013)
 Питирим Александрович Сорокин – американски социолог от руски произход (1889 – 1968)

Руски фамилни имена